Holzbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Holzbauer (1928–1991), deutscher Politiker der CSU; von 1978 bis 1990 Bezirkstagspräsident von Mittelfranken
 Ignaz Holzbauer (1711–1783), österreichischer Komponist
 József Holzbauer (1901–1978), ungarischer Fußballspieler
 Wilhelm Holzbauer (1930–2019), österreichischer Architekt

Holzbauer steht für:

 Holzbauer (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Holzbauer (Holzkirchen), Ortsteil der Gemeinde Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Holzbauer (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Holzbauer (Sontheim), Ortsteil der Gemeinde Sontheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Holzbauer (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzbauer (Westerheim), Ortsteil der Gemeinde Westerheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Holzbauer (Gemeinde Biberbach), Ortsteil der Gemeinde Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Holzbauer (Gemeinde Hengsberg), Ortsteil von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Holzbauern
 Holzbaur